Maharishi puede designar a:

 un gran Rishi (‘sabio, santo’), alguno de los grandes sabios de la antigüedad védica;
 Maharishi Mahesh Yogi, líder y fundador de un movimiento espiritual.